Bartholomew Hill bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Bartholomew Hill (Litchfield County, Connecticut)
 Bartholomew Hill (Windham County, Connecticut)
 Bartholomew Hill (Massachusetts)
 Bartholomew Hill (New York)